Une molette désigne généralement une pièce cylindrique striée, rotative, servant au réglage d'un appareil ou frottant sur une autre pièce.

Technique 

En mécanique, une molette (étymologiquement « petite meule ») est un cylindre roulant sur une surface, comme :
 la molette de souris ou roue crantée, sert notamment pour faire défiler les pages ;
 sur les briquets aussi bien antiques que modernes elle sert à provoquer une étincelle par friction sur une pierre spéciale, pour allumer une flamme ;
 cet élément a donné son nom à la clé à molette ;
 par analogie de forme, c'est une pièce de coupe d'un tunnelier ou d'un trépan ;
 la molette est un outil utilisé pour le broyage des pigments pour faire de la peinture ;
 selon certaines techniques, un outil pour appliquer l'or en feuille ;
 un outil pourvu d'un manche et d'une roue et servant à réaliser des motifs linéaires, des stries sur la pâte d'une poterie ;
 au Néolithique, la molette est un outil en pierre utilisé pour écraser les céréales, les glands et les plantes en général, sur une meule. La molette est alors l'outil actif (manipulé à une ou deux mains suivant sa taille) et la meule est la partie dormante du système.

On appelle également molette les grandes poulies situées au sommet d'un chevalement de mine ou d'un haut fourneau alimenté par skip.

Autres contextes 

Le mot apparaît aussi dans d'autres contextes, comme dérivé de « molle », ou avec une autre origine :
 C'est aussi une distension des synoviales ou des gaines tendineuses qui résultent de traumatismes au niveau du pied du cheval
 En botanique, la molette est un cépage cultivé entre autres en Savoie (vin de Seyssel)
 La Molette, petite rivière disparue du département français de la Seine-Saint-Denis
 En équitation, la partie de l’éperon qui est ordinairement faite en forme d’étoile et qui sert à piquer le cheval
 En héraldique, un meuble héraldique correspondant, de façon stylisée, à la partie de l’éperon utilisé en équitation

Patronymes 
 Jean-Baptiste Molette (1758-1827), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Charles Molette (1918-2013), prêtre catholique, historien et archiviste français.

Lieux 
 Les Mollettes, une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Julien-Molin-Molette, une commune française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes